A Gilan vagy Gilán''' elnevezés az alábbiakra utalhat:

Gilan (szerb nevén Gnjilane) koszovói város.
Gilán iráni tartomány.
Giláni Tanácsköztársaság történelmi államalakulat Gilán területén 1920–1921 között.